Старокандауровка, Старо-Кандауровка — упраздненная до  1981 года деревня Разинского сельсовета Фёдоровского района БАССР.

Проживало в Старокандауровке 66 человек (на 1 января 1969 года), преимущественно русские.

История 
На 1 июня 1952 года указаны деревни Старо-Кандауровка и Ново-Кандауровка, на 1 января 1969 года, 1 июля 1972 года указаны деревни Новокандауровка и Старокандауровка, на 1 сентября 1981 года — только Новокандауровка.

Географическое положение 
Расстояние до Старокандауровки:
 районного центра (Фёдоровка): 33 км,
 центра сельсовета (Саитово): 4 км,
 ближайшей ж/д станции (Мелеуз): 31 км.

Известные жители 
САНКИНА Зинаида Андреевна (р.23.9.1935, с. Старо-Кандауровка  Фёдоровского  р-на  БАССР),  инженер-технолог. Канд. хим. наук (1977).

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июня 1952 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета БАССР; [сост. Н. Ильин, Ш. Файзуллин, М. Курамшин и др.; отв. ред. А. Денисов]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1953. — 494, [1] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 398—493. С.316
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.317
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.287
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С.296

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Фёдоровского района Башкортостана
Населённые пункты, упразднённые в 1984 году